Шерин — фамилия. Известные носители:

 Шерин, Александр Николаевич (род. 1977) — депутат Государственной Думы Российской Федерации 6 и 7 созыва.
 Шерин, Михаил Владимирович (род. 1973) — российский религиозный деятель, старший пресвитер (епископ) Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Красноярского края и Республики Тыва.
 Шерин, Шери (род. 1955) — африканский художник.
 Шерин, Эриан (род. 1980) — британская писательница.